Владимир Александрович Аксёнов:
 Аксёнов, Владимир Александрович (род. 1946) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Аксёнов, Владимир Александрович (в монашестве Анатолий; род. 1958) — епископ Русской православной церкви, епископ Костанайский и Рудненский.